Plunket peut faire référence à : 
 Olivier Plunket (1629-1681), saint anglais de l’Église catholique, archevêque et martyr.

 David Plunket (1er baron Rathmore) (1838-1919), avocat et homme politique irlandais.
 Aileen Plunket (1904-1999), hôtesse "Guinness Golden Girls" de la société irlandaise.
 William Plunket (1864-1920), administrateur colonial et homme d'État britannique.

 Luke Plunket (1er comte de Fingall) (avant 1602-1637), dixième seigneur Killeen.
 Christopher Plunket (2e comte de Fingall) (mort en 1649), homme politique et soldat irlandais.
  (1639–1684), homme politique et soldat irlandais.

 William Plunket (1er baron Plunket) (1764-1854), homme politique britannique.
 Thomas Plunket (2e baron Plunket) (1792-1866), évêque irlandais.
  (1793–1871), pair irlandais.
 William Plunket (4e baron Plunket) (1828-1897), archevêque de Dublin.

 Harry Plunket Greene, baryton d'opéra irlandais.
 , son épouse.
 David Plunket Greene (1904-1941), musicien britannique, membre des Bright Young People.
 Richard Plunket Greene (1901-1978), coureur automobile, musicien de jazz et écrivain britannique, membre des Bright Young People.
 Olivia Plunket Greene (1907-1958), épistolière britannique, membre des Bright Young People.

 Société Plunket, organisme de bienfaisance en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme